Давиденко, Иван:
 Давиденко, Иван Анатольевич (род. 1986) — российский самбист.
 Давиденко, Иван Евгеньевич (1906—1990) — гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.